Ion Andronescu (n. 24 octombrie 1965) este primarul comunei Dănciulești din Județul Gorj, din partea Partidului Social Democrat (PSD). Ion Andonescu se află în fruntea primăriei Dănciulești deja de două mandate. Ion Andronescu, primarul comunei Dănciulești, este mulțumit în mare parte de modul în care s-a dezvoltat comuna pe care o conduce de când este primar, dar își dorește să realizeze mai mult pentru ca cetățenii să fie cât mai mulțumiți.

Tehnician veterinar de profesie (a terminat Liceul Agro-Industrial din Craiova, devenind astfel tehnician veterinar), primarul Andronescu are grijă în ziua de azi de animalele vecinilor săi, dar și de ale sale. Primarul spune că astfel își mai rotunjește veniturile.

El are doi copii împreună cu soția sa, Maria Andronescu.

Ca primar

Mandate
Ion Andonescu se află în fruntea primăriei Dănciulești deja de două mandate.

În turul 1 al alegerilor locale din Dănciulești, Andronescu a terminat cu 36,68%, în timp ce Emilian Andrei de la PNL a terminat cu 37,93 procente. Alți candidați au fost Ion Popescu de la Partidul Conservator (PC) cu 12.98%, Dumitru Cismaru de la Partidul România Mare (PRM) cu 6,03%, Vasile Zanfirescu de la PDL cu 4,85% și Dumitru Paraschivu de la PNG-CD cu 1,50%. În turul al doilea, Ion Andronescu a terminat cu 52,45%, iar Emilian Andrei cu 47,54%.

Despre viitor, primarul a spus:

Dezvoltarea comunei
Ion Andronescu, primarul comunei Dănciulești, este mulțumit în mare parte de modul în care s-a dezvoltat comuna pe care o conduce de când este primar, dar își dorește să realizeze mai mult pentru ca cetățenii să fie cât mai mulțumiți.

Întrebat dacă este mulțumit de modul în care s-a dezvoltat comuna Dănciulești de când este primar, el a răspuns: 

Printre dezvoltări se numără și un proiect pe măsura 322, prin care s-a reușit să se modernizeze 8 kilometri de drum, să achiziționeze mobilier pentru Căminul Cultural și să efectueze o rețea de alimentare cu apă și canal în lungime de 5,2 kilometri.

În primărie, angajați lipsă
Primarul a spus în iunie 2011 că activitatea Primăriei Dănciulești este una greoaie deoarece sunt mulți angajați lipsă, iar posturile sunt blocate și nu se pot face angajări:  Primarul comunei, Ion Andronescu, spune că majoritatea angajaților au ieșit la pensie ori s-au îmbolnăvit și nu mai pot munci.

Probleme
Primarul a afirmat că:

Alte activități
Andronescu a terminat Liceul Agro-Industrial din Craiova, devenind astfel tehnician veterinar. Pasionat de această latură, primarul mai practică și astăzi meseria sa. Primarul a afirmat: 

Ion Andronescu, este de profesie veterinar, însă un mare hobby al său este navigarea pe internet. Fiind atât de pasionat, acesta și-a făcut un cont pe Netlog pe 20 octombrie 2008. Acest site se descria în iunie 2009 ca fiind „un portal social cu mai bine de 47 milioane de tineri in Europa”.

Viață personală
Primarul Andronescu are grijă ca cei doi copii minori să nu ducă lipsă de nimic, el fiind căsătorit cu Maria Andronescu. În 2011, el a declarat: 

Domnul Andronescu s-a certat foarte mult cu mama lui. Ea s-a săturat de modul în care feciorul își exprimă dragostea, iar prin 2006-2007 și-a dat băiatul în judecată ca să anuleze actul prin care i-a cedat casa. Ea se plângea foarte tare de fiul ei și a declarat că este bătută de acesta. Primarul a declarat:

Legături externe
 Primăria Dănciulești
 „Primarul Andronescu, în instanță din cauza unor costume populare”  (PDF).
 „Primarul Andronescu, în instanță din cauza unor costume populare” 
 „Primarul de la Dănciulești, în febra examenelor”
 „Ion Andronescu - Știri și informații despre Ion Andronescu”
 Ion Andronescu despre criminalul Vasile Manu în articolul „Viața bate filmul: sinucigașul și-a omorât salvatorul”.

Referințe

Vezi și 
 Dănciulești, Gorj
 Primar

Nașteri în 1965
Politicieni români în viață
Primari din România
Membri ai Partidului Social Democrat